Рогатка:

Військова справа
 Рогатка  — метальна холодна зброя.
 Рогатка — штучне загородження, перешкода (див. Фортифікація). 
 Рогатка — у 19 ст. невелика будівля на в'їзді до міста, де збирали мито за в'їзд.
 «Рогатка» — кодове позначення танка Т-72Б2

Тварини
 Рогатка, або керчак (Myoxocephalus) — рід риб родини Бабцевих (Cottidae).
 Рогатка (амфібія) (Ceratophrys) — рід земноводних родини Рогаткові ряду Безхвості.

Мистецтво
 «Рогатка» — п'єса Миколи Коляди
 «Рогатка» — шведський фільм.
 Рогатка — трансформер.

Інше
 Рогатка або рогулька — металевий обруч з трьома ріжками, що надягається на шию, у вигляді покарання, і закриваються на замок.

Топонім 

 Рогатка — район міста Тереспіль.

 Рогатка — селище в Сергієвський районСергіївському районі Самарської області.
 Середня Рогатка — історичний район Санкт-Петербурга.
 Рогатка — річка.

 Рогатка — місцевість у Львові.
 Рогатка — місцевість у Тернополі.
 Рогатка — місцевість у Чернівцях.

Персоналії 

 Болеслав II Рогатка (1220/1225—1278) — нижньосілезький князь.

Див. також 
 Рогачка
 Рогатина
 Рогач